Kunstgarten steht für
 Billy-Rose-Kunstgarten, Skulpturenpark in Jerusalem
 KunstgARTen (Pasewalk), Parkanlage in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Kunstgarten Graz, in Graz ansässiger gemeinnütziger Verein